Monte Castellone – cima dei Monti Ernici, in provincia di Frosinone
 Monte Castellone – montagna dei Monti Lepini, in provincia di Latina, nel territorio del comune di Bassiano
 Monte Castellone – montagna dei Monti Lepini, in provincia di Latina, nel territorio del comune di Roccagorga